Dhanbad (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
Dhanbad (stad), hoofdplaats van bovengenoemd district